De Primeira Liga 2011/12 was het 78e seizoen van de hoogste Portugese voetbalcompetitie waarin om de 91e landstitel werd gestreden. Het ging van start op 14 augustus 2011 en eindigde op 13 mei 2012. 

Nieuwkomers waren Gil Vicente en CD Feirense, die in het voorafgaande seizoen als eerste en tweede waren geëindigd in de Segunda Liga. FC Porto veroverde voor de 29ste keer de landstitel en werd voor de 26e keer competitiewinnaar. De voorsprong bedroeg zes punten op nummer twee SL Benfica.

Uitslagen

Eindstand

1Académica Coimbra won dit seizoen de finale van de Portugese Beker ten koste van Sporting Lissabon, waardoor Académica Coimbra zich kwalificeerde voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2011/12 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Segunda Liga 2011/12
Taça da Liga 2011/12

Portugal 1
2012